Дивізія А 1971—1972 — 54-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув Арджеш.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Рапід (Бухарест) взяв участь у Кубку кубків 1972—1973 як переможець Кубку Румунії 1971—1972.
2. Після закічнення сезону клуб Фарул змінив назву на Констанца.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1971—1972
Румунія
Румунія
1971 у румунському спорті
1972 у румунському спорті